Kongokrieg bezeichnet:
 allgemein die bewaffneten Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo zwischen 1996 und 2003
 den Ersten Kongokrieg (1996–1997)
 den Zweiten Kongokrieg (1998–2003)
 den Dritten Kongokrieg (2007–2009)
 den bewaffneten Konflikt im Ostkongo, seit 1994 andauernd, siehe Demokratische Republik Kongo#Konflikt im Ostkongo

Bisweilen werden ebenfalls als Krieg im Kongo oder Kongokrieg bezeichnet:
 Kongo-Krise (1960–1964)
 Shaba-Invasionen (1977 und 1978)
 Rebellion der Bewegung 23. März (seit 2012)

Kongokrieg bezeichnet ungenau auch:
 den Bürgerkrieg in der Republik Kongo (1997–1999)